Abe steht für:
 Abe (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Abe (Fluss), Fluss in Japan
 Abe (Klan), japanischer Klan
 Abe (Klan, Okabe), japanischer Klan
 Abe (Ohio), Ort in Ohio, Vereinigte Staaten
 Abé (Sprache), Sprache der niger-kongolesischen Familie
 Abé (Volk) (auch Abbey), Volk in Afrika
 Europäische Eibe, Baumart

Abe ist die Kurzform folgender Vornamen:
 Albert
 Albrecht
 Abraham (Name)

ABE steht als Abkürzung für:
 Aban Air, iranische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 AbeBooks (ehemals Advanced Book Exchange), Online-Marktplatz für Bücher
 Aberdeen (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten (Amtrak station code)
 Agencia Boliviana Espacial, bolivianische Raumfahrtbehörde
 Allgemeine Betriebserlaubnis in der Straßenverkehrszulassungsordnung
 Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, Eisenbahnbetrieb in Deutschland
 Application Boundaries Enforcer, Komponente von NoScript
 Arbeits- und Belastungserprobung, nach schwerer oder längerer Erkrankung mit Krankschreibung
 Autonomous Benthic Explorer, Unterwasser-Erkundungsroboter 
 Bahnhof Aber in Großbritannien (National Rail Code)
 Lehigh Valley, Städtedreieck Allentown-Bethlehem-Easton in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Lehigh Valley International Airport, Flughafen in Allentown, Pennsylvania, Vereinigte Staaten (IATA code)

A.B.E. steht als Abkürzung für:
 Aceton, Butanol, Ethanol zur Bezeichnung der Aceton-Butanol-Ethanol-Gärung

Siehe auch:
 Abe Branch
 Abe Creek
 Abee
 Abbe

Abkürzung